Autreville peut faire référence à plusieurs communes françaises :
 Autreville, dans l'Aisne ;
 Autreville, dans les Vosges ;
 Autreville-sur-la-Renne, dans la Haute-Marne ;
 Autreville-sur-Moselle, en Meurthe-et-Moselle.

Voir aussi 
 Autréville-Saint-Lambert, commune française de la Meuse  (comporte ici un accent aigu, Autréville, à la différence des autres toponymes).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France